Zafirow oder Safirow () ist der Familienname folgender Personen:
 Adalbert Zafirow (* 1969), bulgarischer Fußballspieler
 Martin Zafirow (* 1973), bulgarischer Fußballspieler
 Wladimir Zafirow (* 1983), bulgarischer Fußballspieler
 Paisij von Plowdiw (1810–1872) bulgarischer Bischof